In Japan gibt es verschiedene Genres die in Form einer Fernsehserie ausgestrahlt werden. 

Anime, japanische Zeichentrickserien
Dorama, fiktionale Dramaserien
Tokusatsu, Spezialeffekte-Serien, insbesondere Monster- oder Superhelden-Serien
Sentai